Az Eliot Kid 2008 és 2012 között vetített francia–brit flash animációs vígjátéksorozat, amit Sebástian Dorsey alkotott.

A sorozatot Egyesült Királyságban 2008. március 3-án a CBBC, míg Magyarországon a második évadot a Cartoon Network mutatta be 2011. szeptember 5.-én. Az első évadot a Telekom TVGO mutatta be 2022-ben.

Szereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Nagy Sándor
 Magyar szöveg: Markwarth Zsófia
 Hangmérnök és vágó: Toma Dávid
 Gyártásvezető: Boskó Andrea
 Szinkronrenndező: Kosztola Tibor
 Produkciós vezető: Balázs Barbara Orsolya

A szinkront a Dub4 készítette.

Nemzetközi vetítés

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
2008-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
2008-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
Brit flash animációs sorozatok
Francia animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
2012-ben befejezett brit televíziós sorozatok
2012-ben befejezett francia televíziós sorozatok